Kolakovići est un toponyme qui peut désigner :
Kolakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Foča-Ustikolina, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kolakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Kolakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kolakovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.